Шауэнбург () — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Шауэнбург, Карл Германн (Karl Hermann Schauenburg, 1819—1876) — немецкий врач-писатель.

См. также 
 Шаумбург

Примечания